Университет Поля Сезанна Экс-Марсель III — один из четырёх французских университетов, относящихся к академии Экс-Марсель. Расположен в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег. Вместе с университетами Экс-Марсель I и II образует университетское объединение Университет Экс-Марсель (объединение университетов произошло в 2012 году).

Факультеты 
 Права и политических наук
 Прикладной экономики
 Науки и техники
 Институт администрации предприятий
 Институтский отдел регионального управления
 Институт французского языка для иностранцев
 Институт общественного и федерального управления
 Университетский институт технологии

Ссылки 
 Сайт университета
 Портал трёх университетов Экс-Марсель

Примечания 

Марсель
Поль Сезанн
Поль Сезанн